Amadou Cissé ist der Name folgender Personen:

* Amadou Cissé (Diplomat), senegalesischer Diplomat 
 Amadou Cissé (Politiker, 1960) (* 1960), malischer Politiker 
 Amadou Cissé (Fußballspieler) (* 1985), guineischer Fußballspieler 
 Amadou Cissé Dia (1915–2002), senegalesischer Mediziner, Dramatiker und Politiker 
 Amadou Boubacar Cissé (* 1948), nigrischer Politiker